Seva kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Seva (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Seva (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar